Vukan se poate referi la:

 Vukan, Pernik, sat în Bulgaria
 Vukan Nemanjić, Mare Prinț al Serbiei